Флаг городского округа Кине́ль Самарской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 апреля 1999 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 484.

Описание флага 
«Флаг города Кинеля представляет собой прямоугольное двустороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое обращённым и сдвинутым вправо узким белым вилообразным крестом, скруглённым на углах и сопровождаемым вверху крылатым колесом, а внизу тремя башнями с островерхими крышами, средняя из которых больше и имеет открытые ворота; башни соединены палисадом; все сопровождающие фигуры жёлты».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Кинеля и языком геральдических символов гармонично отражает историю становления города и природные особенности расположения города.

Белый вилообразный крест символизирует собой слияния двух рек Самары и Большой Кинели, где расположен город.

Крылатое колесо — указывает на то, что в 1877 году при строительстве железной дороги Самара — Санкт-Петербург возникла железнодорожная узловая станция Кинель.

Изображение крепости отражает первое поселение в 1700 году, связанное с построением Алексеевской крепости на важном торговом пути при слиянии двух рек.

Зелёный цвет символ жизни и плодородия, показывающий также Государственную сельскохозяйственную академию, расположенную в городе.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, солнечного света, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, мудрости, взаимосотрудничества.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги, содержащие железнодорожную эмблему